«Июньский жук» () — независимый американский фильм-драма режиссёра Фила Моррисона (англ.).

Премьера состоялась 24 января 2005 года в рамках фестиваля Санденс, где картина получил специальный приз жюри. В главных ролях задействованы Эми Адамс, Бен Маккензи, Алессандро Нивола, Эмбет Дэвидц, Скотт Уилсон и Селия Уэстон. Съёмки картины проходили в городах штата Северная Каролина: Пфаффтаун (англ.), Маклинсвилль и Уинстон-Сэйлем.

Фильм снискал одобрение критиков и имел небольшой коммерческий успех. Главными объектами положительных отзывов стали актерская работа Эми Адамс, получившая номинацию на «Оскар», и сценарий.

Сюжет 

Мэделин (Эмбет Дэвидц), галеристка из Чикаго, приезжает в Северную Каролину, чтобы заключить договор с местным художником-самоучкой (Фрэнк Хойт Тэйлор) на организацию выставки его работ в своей ар брют картинной галерее и, пользуясь случаем, навещает живущую неподалёку семью своего новоиспечённого мужа Джорджа (Алессандро Нивола). Она знакомится с его замкнутым и неразговорчивым отцом Юджином (Скотт Уилсон), строгой и рассудительной матерью Пег (Селия Уэстон) и с до сих пор живущим в родительском доме со своей беременной женой Эшли (Эми Адамс) угрюмым, обидчивым младшим братом Джонни (Бен Маккензи), который из-за неудач с получением образования, необходимости подрабатывать в непрестижном месте и скорого рождения ребёнка находится в постоянном нервном напряжении, усиливающимся ещё больше с приездом успешного старшего брата и его умной, красивой жены.

Мэделин сближается с Эшли, которая, несмотря на гнетущую атмосферу родительского дома мужа, остаётся жизнерадостной и дружелюбной и сохраняет по-детски наивный, полный оптимизма взгляд на вещи. Эшли искренне верит, что скорое появление на свет ребёнка восстановит пошедшие на разлад отношения с Джонни.

Стараясь наладить контакт с остальными членами семьи, Мэделин посещает вместе с ними церковную службу и присутствует на празднике в честь будущего малыша Эшли. Вникая в установившиеся порядки и традиции семьи, Мэделин убеждается, что ещё очень мало знает о Джордже, с которым до свадьбы, прошедшей полгода назад, была знакома всего лишь неделю. Возвращение к родителям проявило в нём свойственные южанам глубокие религиозные устои и приверженность семейным ценностям.

Между тем, художник, который уже было согласился подписать контракт с Мэделин, начинает колебаться. У Эшли в это время начинаются схватки и её увозят в родильный дом. Вслед за ней отправляется и вся семья, включая Джорджа. Однако Мэделин, вместо того, чтобы поддержать привязавшуюся к ней Эшли, едет к несговорчивому художнику в попытке уговорить его подписать такой важный для неё договор, чем вызывает гнев мужа и остальных членов семьи. Ребёнок Эшли оказывается мертворожденным. Придя в себя после операции, она говорит Джорджу, что хотела бы назвать своего малыша «июньским жучком». После произошедшего Мэделин и Джордж возвращаются обратно в Чикаго.

Актёрский состав 

 Эми Адамс — Эшли Джонстен
 Эмбет Дэвидц — Мэделин Джонстен
 Селия Уэстон — Пег Джонстен
 Бен Маккензи — Джонни Джонстен
 Алессандро Нивола — Джордж Джонстен
 Скотт Уилсон — Юджин Джонстен
 Р. Кейт Харрис — Бад
 Фрэнк Хойт Тэйлор — Дэвид Уорк

Саундтрек 

Большая часть картины идёт без музыкального сопровождения, а в тех эпизодах, где оно присутствует, звучат оригинальные композиции группы Yo La Tengo и отрывки классических произведений Гайдна, Шостаковича, Шуберта и Вивальди. Фильм начинается и заканчивается песней, написанной Стиви Уандером в 1977 году, «Harmour Love», в исполнении Сириты Райт (англ.). В эпизоде собрания прихожан церкви Джоржд вместе с двумя юношами поют гимн «Softly and Tenderly, Jesus Is Calling» авторства Уилла Ламартина Томпсона (англ.).

Официального издания саундтрека к фильму не было, однако песня «Harmour Love» вошла в альбом Сириты Райт «One to One», а группа Yo La Tengo выпустила несколько своих композиций из фильма в составе сборника «They Shoot, We Score».

Видео 
17 января 2006 года компанией Sony Pictures Entertainment фильм был выпущен на DVD, который также содержал следующие дополнительные материалы:
 10 удалённых сцен
 Аудиокомментарии актрис Эми Адамс и Эмбет Дэвидц
 Фотогалерею в стиле ар брют
 Французские субтитры
 Ролики о создании различных эпизодов
 Видео о процессе кастинга

Награды 

 Аманда:
 Лучший зарубежный фильм (номинация)
 Ассоциации кинокритиков вещательных компаний:
 Лучшая актриса второго плана (Эми Адамс, награда; совместно с Мишель Уильямс за роль в фильме «Горбатая гора»)
 Ассоциация кинокритиков Центрального Огайо:
 Актёрский прорыв (Эми Адамс, награда)
 Лучшая роль второго плана (Эми Адамс, второе место)
 Ассоциация кинокритиков Юго-Востока США:
 Лучшая актриса второго плана (Эми Адамс, награда)
 Готэм:
 Лучшая актриса второго плана (Эми Адамс, награда)
 Режиссёрский прорыв (Фил Моррисон, номинация)
 Круг кинокритиков Сан-Франциско:
 Лучшая актриса второго плана (Эми Адамс, награда)
 Национальное общество кинокритиков США:
 Лучшая актриса второго плана (Эми Адамс, награда)
 Независимый дух:
 Лучшая актриса второго плана (Эми Адамс, награда)
 Лучший дебютный сценарий (Энгус МакЛахлан, номинация)
 Премия продюсеров (Piaget Producers Award) (Майк Райан, номинация)
 Общество онлайн-кинокритиков США:
 Лучшая актриса второго плана (Эми Адамс, номинация)
 Оскар:
 Лучшая женская роль второго плана (Эми Адамс, номинация)
 Премия Гильдии киноактёров США:
 Лучшая женская роль второго плана (Эми Адамс, номинация)
 Сандэнс:
 Специальный приз жюри за актёрское мастерство (Эми Адамс, награда)
 Премия за режиссуру; драма (Фил Моррисон, номинация)
 Спутник:
 Лучшая актриса второго плана; драма (Эми Адамс, номинация)

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 2005 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Независимые фильмы США